Lupicinus ist der Name folgender Personen:

 Lupicinus (Heermeister) (Flavius Lupicinus), römischer Heermeister und Politiker, Konsul 367
 Lupicinus (Comes) († nach 377), römischer Heerführer
 Lupicinus von Condat (um 400–um 480), Eremit und Klostergründer
 Lupicinus von Lyon († nach 494), Erzbischof von Lyon
 Claudius Lupicinus († nach 388), Großkonsul 
 Flavius Licerius Firminus Lupicinus, gallorömischer Gelehrter